Sallaberg ist der Name folgender Orte:

  Sallaberg (Gemeinde Mayrhof), Ortsteil von Mayrhof, Bezirk Schärding, Oberösterreich
  Sallaberg (Gemeinde Aigen), Ortschaft von Aigen im Ennstal, Bezirk Liezen, Steiermark